Etchezabal est le dixième tome de la série de bande dessinée Louis la Guigne.

Sur un scénario de Frank Giroud, les dessins de Jean-Paul Dethorey reçoivent une mise en couleurs de Julie Carle.

Synopsis 
Contraint de se cacher, Louis trouve refuge au cœur du pays basque, entre aide aux républicains espagnols et trahisons.

Publication

Éditeurs 
 Glénat (Collection Vécu) (1993 : première édition)  et réédition .

Louis la Guigne